Munch-Petersen är ett danskt efternamn som burits av bland andra:

 Arne Munch-Petersen (1904–1940), dansk politiker
 Erland Munch-Petersen (1930–1997), dansk litteraturvetare
 Gustaf Munch-Petersen (1912–1938), dansk författare och konstnär
 Hans Munch-Petersen (1869–1934), dansk jurist
 Jon Munch-Petersen (1873–1939), dansk ingenjör
 Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877–1967), svensk pionjär inom biblioteksväsendet

Danska efternamn